Александр Лисицын:
 Лисицын, Александр Евгеньевич (род. 1998) — российский спортсмен (прыжки на батуте). 
 
 Лисицын, Александр Петрович (1923—2020) — специалист по морской геологии, академик РАН.